Railship steht für:
 Railship I, ein Eisenbahnfährschiff
 Railship II, ein Eisenbahnfährschiff

Railship bezeichnet außerdem:
 Railship AG, eine ehemalige Schweizer Reederei